Die WDF-Saison 2021 beschreibt die Gesamtheit aller vom Darts-Weltverband World Darts Federation sanktionierten Turniere im Kalenderjahr 2021. Die Saison wurde dabei vor allem in der ersten Jahreshälfte noch stark durch die COVID-19-Pandemie beeinflusst.

Verlauf 
Bereits im Vorjahr am 18. Dember 2020 teilte die WDF mit, dass sie im Dezember 2021 die Austragung der World Masters von der liquidierten British Darts Organisation (BDO) übernehmen will.

Aufgrund der pandemischen Lage erklärte die WDF am 29. Dezember 2020, dass bei allen Turnieren der Monate Januar und Februar, welche stattfinden können, keine Ranglistenpunkte vergeben werden. Es folgten jedoch zunächst vor allem weitere Turnierverschiebungen wie die des Six Nations Cup oder der Welsh Open, sodass am 28. März verkündet wurde, dass bis einschließlich Mai keine Ranglistenpunkte vergeben werden. Die WDF Cups, welche ursprünglich 2021 hätten stattfinden sollen, wurden per Mitteilung vom 17. April 2021 ebenfalls verschoben.

Am 8. Mai 2022 teilte die WDF schließlich mit, dass ab Juni wieder Ranglistenturniere ausgetragen werden sollen. Bis zu diesem Zeitpunkt haben grade einmal elf Turniere stattgefunden, sieben davon in Ozeanien, zwei in Ungarn, eines in Island und eines in den Vereinigten Staaten. Das erste Turnier, welches wieder für die Rangliste zählte, war das in der Klasse "Bronze" ausgetragene Canterbury Open im Neuseeländischen Christchurch.

Am 17. Juni 2021 begann die Registrierung für die Dutch Open, welche ursprünglich für September angesetzt waren. Am 13. Juli 2021 wurden diese jedoch abgesagt. Auch das World Masters wurde am 3. September 2021 abgesagt und auf das Jahr 2022 verschoben. Kurz darauf fand mit den England Open das erste Goldturnier statt. Es folgten die Denmark Open, British Open und Welsh Open als Goldturniere ausgetragen jeweils im Oktober.

Am 16. November 2022 wurden die ursprünglich zeitgleich mit dem World Masters angesetzten WDF World Open abgesagt. Die am gleichen Wochenende angesetzten Qualifikationsturniere für die WDF World Darts Championship 2022 wurden aber dennoch ausgetragen. Damit endete die Seniorensaison auch am 5. Dezember 2022 mit der WDF-Weltmeisterschaft noch für Anfang Januar angesetzt.

Punkte 
Ab Juni wurden je nach Turnierklasse folgende Punkte an die Spieler und Spielerinnen vergeben:

Herren

Damen

Jungen

Mädchen

Weblinks 
 Kalender der World Darts Federation für 2021

Einzelnachweise 

World Darts Federation